O  – tredicesima lettera dell'alfabeto italiano
О  – lettera dell'alfabeto cirillico
O  – lettera dell'alfabeto greco

Chimica 
 O è il simbolo dell'ossigeno.
 O è il simbolo di comburente nei simboli di rischio chimico.

Cinema 
 O è il titolo originale del film del 2001 O come Otello, basato sull'Otello di William Shakespeare.

Codici 
 O  – codice delle Asturie (dall'abbreviazione di Oviedo, la capitale) secondo la codificazione ISO 3166-2:ES spagnola.

Editoria 
 O è un periodico statunitense fondato da Oprah Winfrey.

Informatica 
 O significa ordine, come viene utilizzato in teoria della complessità computazionale e in matematica per descrivere la dimensione di funzioni usando la notazione chiamata O-grande.

Matematica 
  rappresenta gli ottonioni.
 O(n) rappresenta il gruppo ortogonale di ordine n.
 o  – connettivo logico.

Musica 
 O è un album di Ornella Vanoni del 1987.
 O è un album di Omarion del 2005.
 O è un singolo di Omarion del 2005, dall'album omonimo.
 O è un album del 2002 del cantautore irlandese Damien Rice.

Personaggi 
 O  – personaggio del romanzo Historie d'O dell'autrice francese Dominique Aury sotto lo pseudonimo di "Pauline Réage" (1954).
 O...  – personaggio della novella La marchesa di O... dello scrittore e drammaturgo tedesco Heinrich von Kleist (1808).

Storia 
 O  – nome di un castello nel comune di Mortrée in Normandia, il Castello d'Ô
 O  – patronimico della famiglia nobiliare che possedette il castello, di cui il membro più conosciuto è François d'O, amico del re Enrico III di Francia.
 Ô  – Chateaux d'Ô è il nome di un palazzo di villeggiatura (folie) del 1740 vicino a Montpellier, oggi usato come spazio museale e teatro.

Altro 
 O  – congiunzione semplice tra parti del discorso. Può trasformarsi in od a scopo eufonico.
 O  – kana giapponese
 º  – indicatore ordinale, simbolo che in alcune lingue, come l'italiano, lo spagnolo ed il portoghese, trasforma un numero cardinale in un numero ordinale di genere maschile. Ad esempio 4º = quarto.

Pagine correlate
 Combinazioni di due lettere e di tre lettere che iniziano per O.

Altri progetti